Florencio ist der Familienname folgender Personen:

 Ngerak Florencio (* 1983), palauische Sprinterin
 Oscar J. L. Florencio (* 1966), philippinischer Geistlicher, katholischer Militärbischof der Philippinen
 Xavier Florencio (* 1979), ehemaliger spanischer Radrennfahrer